

Cinema
Vicolo cieco (Blind Alley) – film del 1939 diretto da Charles Vidor

Letteratura
Vicolo cieco (Blind Alley) – racconto del 1945 di Isaac Asimov
Blind Alley – romanzo fantascientifico di Malcolm Jameson utilizzato come soggetto di un episodio della serie televisiva Ai confini della realtà

Musica
Blind Alley – trio musicale formato da Gigi Restagno con Luca Bertoglio e Marco Ciari
Blind Alley – brano delle The Emotions

Televisione
Blind Alley – film per la televisione del 1941 diretto da Thomas Riley